Зна́менск може да се отнася за:
 Знаменск – град в Русия, Астраханска област
 Знаменск – селище от селски тип в Русия, Калининградска област